

Persone 
 Giorgi Pantsulaia – calciatore georgiano
 Levan Pantsulaia – scacchista georgiano
 Natia Pantsulaia – calciatrice ucraina